Возвращение домой — термин, который может означать:

Фильмы 

 Возвращение домой (фильм, 1928) (Heimkehr) - немецкий фильм.
 Возвращение домой (фильм, 1948) (Homecoming) — американский фильм
 Возвращение домой (фильм, 1978) (Coming Home) — американский фильм
 Возвращение домой (фильм, 1984) (似水流年) — гонконгский фильм
 Возвращение домой (фильм, 1994) (The Return Of The Native) — американский фильм
 Возвращение домой (фильм, 1999) — индийский фильм
 Возвращение домой (фильм, 2011) — российский фильм
 Человек-паук: Возвращение домой — кинокомикс 2017 года, входящий в киновселенную Marvel.
 Возвращение домой (телесериал) — американский веб-сериал в жанре психологического триллера

Музыкальные альбомы 

 «Возвращение домой» — альбом певца Витаса 2006 года
 «Криком журавлиным: возвращение домой» — альбом певца Витаса 2007 года